Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa, y uno de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre :

 El Makigumo, originalmente Vsadnik, de 1894, capturado a Rusia en 1905.
 El Makigumo, de la Clase Yūgumo, activo desde 1942 y hundido al año siguiente.
 El Makigumo (DD-114), de la Clase Yamagumo, activo desde 1966 hasta 1995.